Tödlicher Irrtum steht für:

 Tödlicher Irrtum (1970), DEFA-Indianerfilm von Konrad Petzold
 Tödlicher Irrtum (1984) (Originaltitel Ordeal by Innocence), britischer Spielfilm von Desmond Davis
 Tödlicher Irrtum (1994) (Originaltitel La bavure), französischer Fernsehfilm von Alain Tasma
 Tödlicher Irrtum (1998) (Originaltitel Double Take), US-amerikanischer Film von Mark L. Lester
 Tödlicher Irrtum (Roman), Kriminalroman von Agatha Christie (1958)